Моско́вский переулок — название улиц в арзличных населённых пунктах России.

 Московский переулок — переулок в городе Апатиты.
 Московский переулок — переулок в Брянске.
 Московский переулок — переулок в городе Пушкин.

См. также 
 Московская улица
 Московское шоссе
 Московский проспект